Кабу́л ( — Кабуль) — одна из тридцати четырёх провинций (вилаятов) Афганистана, расположена на востоке страны. Административный центр — столица Афганистана — Кабул. Территория — 4 462 км² с населением 3 528 000 человек на 2007 год.

История 
В начале 13-го столетия Кабул считался одним из самых красивых мест в мире, был культурным центром. С тех пор эта красота уничтожена в тяжелых и кровопролитных войнах, оккупантами и интервентами, кое-что и самими талибами.

Административное деление 

В состав провинции входит 15 районов:
 Баграми
 Чахар-Асиаб
 Дех-Сабз
 Фарза
 Гулдара
 Исталиф
 Кабул
 Калакан
 Хаки Джаббар
 Мир Бача Кот
 Муссахи
 Пагман
 Карабаг
 Шакардара
 Сароби

Экономика 
В провинции расположена самая мощная гидроэлектростанция Афганистана ГЭС Наглу.

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные численности населения по уездам 
 Статистика по инвалидам в Кабульском регионе Афганистана 

Провинции Афганистана